Nyíri steht für:

 Nyíri, Gemeinde in Ungarn

Nyíri ist der Familienname folgender Personen:
 Kristóf Nyíri (* 1944), ungarischer Philosoph

 Paul von Nyíri (Pál Sándor Nyíri; 1903–1981), ungarischer Opernsänger (Bass)